Это список знаменосцев, которые представляли Демократическую Республику Конго на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Демократическая Республика Конго на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Демократическая Республика Конго